

Mužská

A 
 Aba
 Aha
 Ahmose
 Aj
 Amenemhet
 Amenemope
 Amenhotep
 Amenmesse
 Amennacht
 Amenrud
 Andžjeb
 Antef

B 
 Bakenrinef

D 
 Džedhor
 Džedkaré
 Džer
 Džoser

H 
 Hakor
 Hardžedef
 Haremheb
 Hetepsechemuej
 Hrihor
 Hunej

Ch 
 Chaba
 Chababaš
 Chaian
 Chasechem
 Chasechemuej
 Chendžer
 Chetej
 Chnemchufvej

I 
 Imhotep
 Imutes
 Inaros

K 
 Kaa
 Kamose

M 
 Masaharta
 Mencheperre
 Menkauhor
 Menkaure
 Mentuhotep
 Merenptah
 Merenre
 Merikare

N 
 Nachthareheb
 Nachtnebef
 Narmer
 Nebka
 Nebkare
 Nebre
 Necerichet
 Nefaarudž
 Neferefre
 Neferirkare
 Neferkare
 Neko
 Nesbanebdžed
 Niusereset
 Niuserre

O 
 Osorkon

P 
 Padibastet
 Pjaanch
 Pasbachaenniut
 Pašerimut
 Pepi
 Peribsen
 Pimej
 Pinodžem
 Psammetik

R 
 Rabef
 Radžedef
 Ramesse

S 
 Sahure
 Sanechet
 Sebeknofrure
 Sechemchet
 Sekenenre
 Semsu
 Send
 Senusret
 Sethi
 Siamon
 Sinuhet
 Siptah
 Smenchkare
 Snofru

Š 
 Šabaka
 Šabataka
 Šepseskaf
 Šepseskare
 Šešonk

T 
 Taharka
 Takelot
 Tanutamun
 Tefnacht
 Teti
 Thutmose
 Tutanchamon

V 
 Vahibre
 Vedimev
 Veneg
 Venis
 Veserkaf
 Veserkare

Ženská 
H
 Hatšepsut
 Henutsen
 Hetepheres
C
 Cleopatra
 Cleo

I 
 Isis

M 
 Merjetneit

N 
 Nefertari
 Nefertiti
 Netikeret

T 
 Tausret

Egyptská jména
 
Jména